Перово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Устьрецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Устьрецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 14,5 км, до центра муниципального образования Усть-Реки — 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Слободка, Шокша, Чертиха.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Брехово переименована в Перово.

Население

Примечания

Ссылки 
 Перово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района